Gbagyi peut désigner :
 les Gbagyi, une population du Nigeria
 le gbagyi, l'une des langues nupoïdes du Nigeria